Correo Central – nazwa zwyczajowa Centralnego Urzędu Pocztowego w Buenos Aires
 Correo Central – stacja metra w Buenos Aires